Brandon Routh – attore e doppiatore statunitense
 Camilla Belle Routh – attrice statunitense
 Edward Routh – matematico inglese